Ранчо Сан Херман има више значења:

 Ранчо Сан Херман (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Херман (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику